Govora este un nume propriu, un toponim românesc care se poate referi la:

Localități  
 Govora, Olt, sat din comuna Bobicești din județul Olt
 Govora, Vâlcea, sat în comuna Mihăești din județul Vâlcea
 Băile Govora, oraș-stațiune din județul Vâlcea

Mănăstire 
 Mănăstirea Govora, una dintre cele mai vechi mănăstiri din Țara Românească

Curs de apă 
 Râul Govora, afluent de dreapta al râului Olt din județul Vâlcea. Se varsă în Olt lângă localitatea Mihăești.

Nume proprii
Toponime românești